Варлаам (Борисевич) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Мінський і Білоруський.
 Борисевич Василь Васильович (1969—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Борисевич Володимир Миколайович ( 1969) — колишній український футболіст, нападник.
 Борисевич Георгій Христианович (1914—1981) — радянський футболіст, захисник.
 Борисевич Іван Христианович (1910—1957) — радянський футболіст, нападник.
 Йоаким Борисевич (1713—1774) — чернець-василіянин, церковний маляр.
 Борисевич Катерина Анатоліївна ( 1984) — білоруська журналістка, в'язень сумління.
 Борисевич Роман Володимирович (* 1993) — український футболіст, опорний півзахисник франківського «Прикарпаття».

Прізвища